Tsarasar Lerr (azerbajdzjanska: Ketidağ, armeniska: Ծարասար Լեռ) är ett berg i Azerbajdzjan, på gränsen till Armenien. Det ligger i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Tsarasar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Tsarasar Lerr är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är bergig. Den högsta punkten i närheten är Dali-Dagh,  meter över havet,  km sydost om Tsarasar Lerr. Runt Tsarasar Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kerbakhiar,  km nordost om Tsarasar Lerr. 

Trakten runt Tsarasar Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre